Боб Деннисон:
  (1900—1973) — английский футболист.
  (1912—1994) — английский футболист.